est une expression anglaise qui signifie « de l'intérieur ».

chanson

 , une chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

albums

 , un album d'Alice Cooper sorti le  ;
 , un album de Laura Pausini sorti le  ;
 , un album de Lynn Anderson sorti en  ;
 , un album de Poco sorti le .